Український фонд культури — неурядова доброчинна організація
 Український культурний фонд — державна установа.